Czinke Ferenc (1761-1835) egyetemi tanár, költő
 Czinke Ferenc (1926-2000) grafikus és festő